Crescent Beach ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Crescent Beach (Connecticut)
 Crescent Beach (Florida)
 Crescent Beach (Massachusetts)
 Crescent Beach (Minnesota)
 Crescent Beach (New York)
 Crescent Beach (South Carolina)
 Crescent Beach (Washington)

in Kanada:
 Crescent Beach (Lockeport, Nova Scotia)
 Crescent Beach (Lunenburg County, Nova Scotia)
 Crescent Beach (British Columbia)